Frederico III da Alemanha, Imperador Alemão e Rei da Prússia
Frederico III da Áustria, Duque da Áustria
Frederico III de Brandemburgo, Eleitor de Brandemburgo e Duque da Prússia. Posterior Rei da Prússia como Frederico I.
Frederico III da Dinamarca, Rei da Dinamarca e Noruega
Frederico III de Habsburgo, Sacro Imperador Romano-Germânico
Frederico III de Hesse-Cassel, Conde de Hesse-Cassel
Frederico III Jacó de Hesse-Homburgo, Conde de Hesse-Homburgo
Frederico III do Palatinado, Eleitor Palatino
Frederico III da Lorena, Duque da Lorena
Frederico III de Saxe-Gota-Altemburgo, Duque de Saxe-Gota-Altemburgo
Frederico III da Saxônia, Príncipe Eleitor da Saxônia
Frederico III da Sicília, Rei da Sicília
Frederico III de Solms-Baruth, Príncipe de Solms-Baruth
Frederico III de Wettin, Conde de Turíngia e Marquês da Mísnia

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos